Бекдел — англоязычная фамилия
 Бекдел, Элисон (род. 1960) — американская художница
 Бекдел, Джон (род. 1964) — американский музыкант, клавишник группы Ministry